Флаг Малосердо́бинского муниципального района Пензенской области Российской Федерации.

Описание 
«Флаг представляет собой прямоугольное голубое полотнище с отношением ширины к длине 2:3, несущее вдоль нижнего края зелёную полосу в 1/4 полотнища и посередине — изображение луня полевого, сидящего на старинном щите (в белом, жёлтом и красном цветах); нижний острый конец щита изображён как бы воткнутым в полосу ниже её края».

Обоснование символики 
Флаг разработан на основе герба, который языком символов и аллегорий отражает исторические особенности Малосердобинского района.

Символика фигур флага многозначна:

— щит, воткнутый в полосу-землю, аллегорически символизирует пограничную роль земель, вошедших в территорию современного района — становление и развитие региона, связанное с охраной государственных границ. Первые поселения здесь возникли для защиты русских земель от набегов кочевников.

— Изображение жёлтого (золотого) цветка подсолнуха на щите означает память о малосердобинцах пахотных солдатах и их семьях, стоявших на страже рубежей Российского государства в конце XVII — начале XVIII веков. На плечи пахотных солдат легла тяжёлая обязанность не только оборонять границу, но и заниматься распашкой земель. Много было пролито пота и крови, прежде чем Дикое Поле было освоено русским человеком.

— Изображение соцветия подсолнечника на щите означает и сегодняшний день в жизни Малосердобинского района. Подсолнечник — это важнейшая сельскохозяйственная культура района, одна из основ благосостояния края.

Жёлтые лепестки в соцветии подсолнечника на красном щите означают муниципальные образования (сельсоветы) Малосердобинского района. Лепестки (муниципалитеты) собраны вокруг центра соцветия, как за круглым столом для решения важнейших экономических и политических задач, создания мира и благополучия в районе.

Жёлтый цвет (золото) — символ урожая, богатства, стабильности и уважения.

Красный цвет — символ мужества, отваги, силы, трудолюбия и красоты.

Символику щита дополняет изображение птицы — луня полевого.

Лунь полевой — обычная птица открытых пространств. Самец луня полевого пепельно-серый с белой грудью — серебряный. Птица гнездится на земле и сама защищает своё потомство.

Лунь полевой, когда охотится, летит, планируя над самой землёй, осматривает каждый куст, каждую западинку, волков и шакалов он не бьёт, это дело беркута, но мышь перед лунём не проскочит. Такую же роль выполняла и пограничная стража — орду она не задержит — это дело царского орла, но обезвредить мелкую шайку, предупредить о передвижении крупных сил врага — это её дело.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, совершенства, мира и взаимопонимания.

Примечания